Іванов Микола Вадимович (1953—2009) — радянський і російський сценарист.
 Іванов Микола Геннадійович (1898—1937) — радянський діяч.
 
 Іванов Микола Іудович (1851—1919) — російський воєначальник, генерал від артилерії.
 Іванов Микола Кузьмич (1810—1880) — український оперний співак, тенор. Співав у оперних театрах Італії, Франції, Швейцарії, Великої Британії.
 Іванов Микола Максимович (1906—1994) — український радянський діяч.
 Іванов Микола Миколайович (1943—2020) — радянський і російський актор театру та кіно. Народний артист Росії (1992).
 Іванов Микола Семенович (1926—2009) — Герой Радянського Союзу.
 Іванов Микола Олександрович (1980) — російський актор театру і кіно.
 Іванов Микола Олексійович (невідомо) — український перекладач початку XX століття. Відомий своїми перекладами на українську з англійської, французької та іспанської.